Csehország
Nové Město
 Nové Město, Újváros, Prága városrésze
 Nové Město na Moravě, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Nové Město nad Cidlinou, település a Hradec Králové-i járásban
 Nové Město nad Metují, település a Náchodi járásban
 Nové Město pod Smrkem, település a Libereci járásban
 Szlovákia
Nové Mesto
 Kiszucaújhely (szlovákul Kysucké Nové Mesto), város a Zsolnai kerületben, a Kiszucaújhelyi járás székhelye
 Pozsony-Újváros (szlovákul Nové Mesto), Pozsony történelmi városrészeinek egyike
 Szaláncújváros (szlovákul Slanské Nové Mesto), község a Kassai kerület Kassa-környéki járásában
 Újhely (szlovákul Slovenské Nové Mesto), község a Kassai kerület Tőketerebesi járásában
 Vágújhely (szlovákul Nové Mesto nad Váhom), város a Trencséni kerületben, a Vágújhelyi járásának székhelye